Amerikai Egyesült Államok
 Holmen, wisconsini település
 Dánia
Holmen, Koppenhága városrésze